Wallenhorst steht für:

 eine Gemeinde im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen, siehe Wallenhorst

Wallenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wallenhorst (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Ansgar Wallenhorst (* 1967), deutscher Kirchenmusiker, Konzertorganist und Theologe
 Maren Wallenhorst (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Sandra Wallenhorst (* 1972), deutsche Triathletin